Хан-Тенгри:
 Хан-Тенгри — пик на Тянь-Шане.
 «Хан-Тенгри» — название киргизского ФК «Кант-Ойл» в 1993 году.
 «Хан-Тенгри» — казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты.